Върховете в Рила са няколкостотин, приблизително 100 от които са над 2000 m.

Върхове в Рила над 2600 mРадучев, Живко. Рила. Географски речник. С., Наука и изкуство, 1984.

Източници 

 
Списъци на места в България